Открытый чемпионат Бразилии 2014 (, ) — 14-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в бразильском городе Сан-Паулу, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 24 февраля по 2 марта.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Томми Хаас (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Федерико Дельбонис дебютный 1й титул на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Паоло Лоренци сыграл свой дебютный одиночный финал на соревнованиях основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Гильермо Гарсия-Лопес выигрывает 1й парный титул в сезоне и 2й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Филипп Освальд выигрывает дебютный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Бразилии по теннису
 Мировой тур ATP 2014
 Мировой тур ATP 250
 Кубок Бразилии по теннису 2014

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2014 года
Март 2014 года
2014